Николай Вуич: Вуич, Николай Васильевич (1765—1836) — генерал-лейтенант, герой войн против Наполеона.
 Вуич, Николай Егорович (1814—1850) — русский поэт.
 Вуич, Николай Иванович (1863—1917) — помощник управляющего делами Комитета министров, сенатор, гофмейстер.